Евге́ний Григо́рьевич Фу́рман (род. 14 февраля 1973 года) — российский , аллерголог, доктор медицинских наук (2006), член-корреспондент РАН (2016).

Биография 

Родился 14 февраля 1973 года.

В 1996 году — с отличием окончил Пермский государственный медицинский университет, специальность — педиатрия.

Прошел научно-практические стажировки по педиатрии за рубежом.

В 2006 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Применение комплекса малоинвазивных диагностических технологий при бронхиальной астме у детей: возрастные аспекты, мониторинг и лечение».

В 2008 году — победитель конкурса на грант Президента Российской Федерации для молодых докторов наук.

В 2016 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Проректор по научной деятельности ПГМУ, заведующий кафедрой факультетской и госпитальной педиатрии.

Научная деятельность 

Область научных интересов — педиатрия, пульмонология и аллергология детского возраста.

Автор 135 печатных работ, 4 монографии, автор пяти патентов на изобретения.

Общее число цитирований в РИНЦ — 259.

Под его руководством выполнено 5 кандидатских диссертаций.

Научно-организационная деятельность 
 член Союза педиатров России, Российского Респираторного общества;
 член международных научно-практических обществ (Европейского Респираторного общества (ERS), Американского торакального общества (ATC));
 член редколлегии Пермского медицинского журнала и журнала «Медицинский совет».

Награды 
 Грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации (2016)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники ПГМУ
Преподаватели ПГМУ